Streckeisen ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Streckeisen (1857–1916), Schweizer Forensiker
 Albert Streckeisen (1901–1998), Schweizer Petrograph
Carl Streckeisen (1811–1868), Schweizer Pädiater und Chirurg
 Ernst Streckeisen (1905–1978), ehemaliges Oberhaupt der Neuapostolischen Kirche
 Ursula Streckeisen (* 1948), Schweizer Soziologin

Siehe auch:
 Streckeisendiagramm (nach Albert Streckeisen), Diagramm zur Klassifizierung magmatischer Gesteine
 Streckmetall